Ма́гнус Ра́мсфьелл (; ) — норвежский кёрлингист.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 Зимние Универсиады: золото (2019).
 : золото (, ), бронза (, ).
 : бронза ().
 : золото ()
 : золото (, ), серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Его отец — Эйгиль Рамсфьелл, чемпион зимних Олимпийских игр 1998 и трёхкратный чемпион мира. Его сестра — Майя Рамсфьелл, играет с Магнусом в смешанной паре, они выиграли .

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Чемпионы Норвегии по кёрлингу
Призёры Универсиад в кёрлинге